Sevno (Novo mesto), een plaats in de Sloveense gemeente Novo mesto
 Sevno (Šmartno pri Litiji), een plaats in de Sloveense gemeente Šmartno pri Litiji